JFK steht als Abkürzung für:
 John F. Kennedy, 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika
 John F. Kennedy International Airport in New York City, USA (IATA-Flughafencode)
 JFK – Tatort Dallas, Filmdrama von Oliver Stone von 1991
 JFK Revisited – Die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy, Dokumentarfilm von Oliver Stone von 2021
 jfk 98,2, ehemaliger Berliner Hörfunksender
 Jauniešu futbola klubs, deutsch: Jugendfußballklub, Bezeichnung lettischer Sportvereine; siehe z. B. JFK Olimps
 Jugendfilmkommission, heute Jugendmedienkommission, ein österreichisches Gremium mit der Aufgabe, bei Kinofilmen und -trailern die Jugendtauglichkeit festzustellen.

JFK